Землями сільськогосподарського призначення визнаються землі, надані для виробництва сільськогосподарської продукції, здійснення сільськогосподарської науково-дослідної та навчальної діяльності, розміщення відповідної виробничої інфраструктури або призначені для цих цілей. До земель цієї категорії належать сільськогосподарські угіддя та несільськогосподарські угіддя (господарські шляхи і прогони, полезахисні лісові смуги та інші захисні насадження, крім тих, що віднесені до земель лісогосподарського призначення, землі під господарськими будівлями і дворами, землі тимчасової консервації).

Культивовані землі (або сільськогосподарські угіддя) — ділянки землі (земельні угіддя), які використовуються в сільськогосподарському виробництві, для одержання сільськогосподарської продукції.

До основних категорій сільськогосподарських угідь відносяться:
 орні землі (рілля) — землі, що систематично оброблюються і використовуються для посіву різноманітних сільськогосподарських культур;
 землі під багаторічними насадженнями (садами, виноградниками тощо)
 перелоги — необроблювані тривалий час землі;
 сінокоси і пасовища — луки, що використовуються для сіножаті і випасу сільськогосподарських тварин.

Список країн за використанням землі сільськогосподарського призначення

Див. також 
 Список країн за площею іригації ґрунтів

Джерела 
 CIA World Factbook
 CIA World Factbook
 http://geoknigi.com/book_view.php?id=1101
 http://geography_ru.academic.ru/3343/культивируемые_земли
 http://поради.pp.ua/dim/4655-kultivacya-ce-osnovniy-sposb-obrobtku-gruntu-v-slskomu-gospodarstv.html
 http://fb.ru/article/253633/kultivirovat-eto-znachit-vyiraschivat-i-uluchshat
 Сільськогосподарські угіддя

використанням землі
Сільське господарство
Сільське господарство за країною
Міжнародні рейтинги
зведені дані щодо сільськогосподарського виробництва